|-
| 188501 - || || 11 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188502 - || || 12 d'agost de 2004 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 188503 - || || 21 d'agost de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 188504 - || || 22 d'agost de 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 188505 - || || 19 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 188506 - || || 5 de setembre de 2004 || Vicques || M. Ory
|-
| 188507 - || || 4 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188508 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188509 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188510 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188511 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188512 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188513 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188514 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188515 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188516 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188517 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188518 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188519 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188520 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188521 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188522 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188523 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188524 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188525 - || || 8 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188526 - || || 7 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188527 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188528 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188529 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188530 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188531 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188532 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188533 - || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188534 - || || 15 de setembre de 2004 || Mauna Kea || J. Pittichová, J. Bedient
|-
| 188535 - || || 6 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188536 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188537 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188538 - || || 13 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188539 - || || 15 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 188540 - || || 13 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188541 - || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188542 - || || 15 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188543 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188544 - || || 17 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188545 - || || 17 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188546 - || || 17 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188547 - || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188548 - || || 17 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188549 - || || 17 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188550 - || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188551 - || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188552 - || || 9 d'octubre de 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 188553 - || || 10 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188554 - || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188555 - || || 5 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188556 - || || 5 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188557 - || || 5 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188558 - || || 5 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188559 - || || 5 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188560 - || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188561 - || || 4 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188562 - || || 5 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188563 - || || 6 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188564 - || || 6 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188565 - || || 7 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188566 - || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188567 - || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188568 - || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188569 - || || 8 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188570 - || || 13 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188571 - || || 21 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188572 - || || 7 de novembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188573 - || || 13 de desembre de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 188574 - || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188575 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188576 - || || 5 de març de 2005 || Kitami || K. Endate
|-
| 188577 - || || 2 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188578 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188579 - || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188580 - || || 5 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188581 - || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188582 - || || 10 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188583 - || || 21 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188584 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188585 - || || 30 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188586 - || || 2 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188587 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188588 - || || 8 de juliol de 2005 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 188589 - || || 6 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 188590 - || || 6 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188591 - || || 9 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188592 - || || 8 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188593 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188594 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188595 - || || 29 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188596 - || || 27 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188597 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188598 - || || 29 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 188599 - || || 29 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188600 - || || 2 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
|}

8